Contea di Escambia o Escambia County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

Contea di Escambia – Alabama
Contea di Escambia – Florida